A 49.ª edição da Volta à Romandia disputou-se de 2 de maio a 7 de maio de 1995 com um percurso de 888,8 km dividido num prólogo inicial e 6 etapas, com início em Bernex, e final em Genebra.

O vencedor foi o helvético Tony Rominger, cobrindo a prova a uma velocidade média de 39,1 km/h.

Etapas

Classificações 

Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição da Volta à Romandia

Ligações externas 

 Volta à Romandia em Procyclingstats

1995
Desporto na Suíça em 1995
1995 no ciclismo